Jindra je domácká podoba křestního jména Jindřich nebo Jindřiška, existuje ale více osob s tímto příjmením:

 Aleš Jindra (* 1973) – český fotbalista
 Alfons Jindra (1908–1978) – český hudební skladatel
 Alfréd Jindra (1930–2006) – český sportovec, kanoista
 Jakub Jindra (1811–1876) – římskokatolický duchovní a politik z východních Čech, poslanec zemského sněmu
 Jakub Alois Jindra (1853–1908) – učitel a organizátor českého dobrovolného hasičstva
 Jan Jindra (1932–2021) – český sportovec, veslař, olympijský vítěz
 Jaroslav Jindra (1874–1958) – český státní úředník a významný sběratel umění
 Jaroslav Jindra (* 1966) – český koňský a jezdecký trenér
 Jindřich Jindra (1936–2001) – český fotbalista, brankář
 Jiří Jindra (1938–2020) – český chemik a historik
 Josef Jindra – více osob, rozcestník
 Miroslav Jindra (1929–2021) – český literární vědec a překladatel
 Otto Jindra (1886–1932) – rakousko-uherské letecké eso první světové války
 Pavel Jindra (* 1944) – československý atlet
 Petr Jindra (* 1958) – český fotbalový brankář
 Robert Jindra (* 1977) – český dirigent
 Štěpán Jindra (* 1961) – český ekonom, redaktor a překladatel z angličtiny
 Zdeněk Jindra (* 1931) – český historik, profesor UK

Jiné významy 
 Jindra (odboj) – jméno odbojové skupiny zakázaného Sokola v letech 1941 – 1942 (atentát na Heydricha)

Související články 
 Jindřich
 Jindřich (příjmení)

Externí odkazy